Оле́г И́горевич Танцо́в (род. 1957, Москва) — российский кларнетист, солист-концертмейстер государственной симфонической капеллы России, артист Российского симфонического оркестра кинематографии, солист ансамбля «Студия новой музыки», доцент Московской консерватории и преподаватель Академического Музыкального колледжа при Московской консерватории, Заслуженный артист Российской Федерации (2000), лауреат Всесоюзного конкурса.

Примечания

Ссылки 
 Олег Танцов на сайте Московской государственной академической филармонии
 Олег Танцов на сайте Государственной академической симфонической капеллы России

Кларнетисты по алфавиту
Кларнетисты России
Академические музыканты России
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Московской консерватории
Музыканты Государственного академического симфонического оркестра России
Музыканты Российского государственного симфонического оркестра кинематографии